Stati Uniti d'America
 Windsor Heights – città della Contea di Polk, Iowa
 Windsor Heights – villaggio della Contea di Brooke, Virginia Occidentale